Whorlton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Whorlton, North Yorkshire, ort i England, 
 Whorlton, Durham, ort i England,